Traité d'alliance luso-sundanais (1522)
 Traité d'alliance franco-américaine (1778)
 Traité d'alliance entre la France et l'URSS (1944)